Amaranthus hybridus var. sanguineus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus hybridus var. sanguineus descrita por Regel es el Amaranthus hybridus de L.
Amaranthus hybridus var. sanguineus descrita por (L.) Moq. es el Amaranthus caudatus de L.

Referencias